Криппа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Криппа, Давиде (род. 1979) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Криппа, Массимо (род. 1965) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника.